Fjarðará steht für: 

 einen Fluss, der im Nordwesten Islands in den Hesteyrarfjörður mündet, siehe Fjarðará (Hesteyrarfjörður)
 einen Fluss, der in der Gemeinde Fjallabyggð im Norden Islands in den Siglufjörður mündet, siehe Fjarðará (Siglufjörður)
 einen Fluss, der in der Gemeinde Grýtubakki im Norden Islands in den Hvalvatnsfjörður mündet, siehe Fjarðará (Hvalvatnsfjörður)
 einen Fluss, der bei Bakkagerði im Osten Islands in den Borgarfjörður mündet, siehe Fjarðará (Borgarfjörður)
 einen Fluss, der nördlich von Seyðisfjörður im Osten Islands in den Loðmundarfjörður mündet, siehe Fjarðará (Loðmundarfjörður)
 einen Fluss, der bei Seyðisfjörður im Osten Islands in den gleichnamigen Fjord mündet, siehe Fjarðará (Seyðisfjörður)
 einen Fluss, der südlich von Seyðisfjörður im Osten Islands in den Mjóifjörður mündet, siehe Fjarðará (Mjóifjörður)
 einen Fluss, der im Südosten Islands in den Papafjörður mündet, siehe Fjarðará (Papafjörður)